Le Masters d'Europe 2020 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du  au  au Messe Dornbirn de Dornbirn, en Autriche. L'événement n'a pas été tenu lors de l'année calendaire 2019, puisqu'il a été décalé du mois d'octobre au mois de janvier. Le lieu a également changé puisque le tournoi a lieu en Autriche pour la première fois, après deux éditions à Lommel en Belgique.

Il est organisé par la WPBSA et parrainé par la société anglaise de paris BetVictor.  L'événement compte un total de 128 participants aux qualifications et 32 dans le tableau final. Le vainqueur remporte une prime de .

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tournoi fait partie de la toute nouvelle BetVictor European Series. Le sponsor décernera un bonus de  au joueur qui amassera le plus de points lors des quatre tournois suivants : le Masters d'Europe, le Masters d'Allemagne, le Shoot-Out et l'Open de Gibraltar.

Le format s'est donc aligné sur celui de l'Open d'Allemagne, puisqu'il y a dorénavant deux tours de qualifications au lieu d'un seul auparavant, et que les matchs des premiers tours se jouent au meilleur des neufs manches au lieu des sept manches auparavant.

Le tenant du titre est Jimmy Robertson, il s'était imposé contre Joe Perry en finale 9 à 6. Il est éliminé dès le premier tour de qualifications.

Faits marquants 

Neil Robertson remporte le tournoi le jour de la fête nationale australienne. Il s'agit de son dix-septième succès en tournoi classé. Il a très largement dominé Zhou Yuelong en finale, battant le chinois 9 manches à 0, lui qui disputait sa toute première finale. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire du snooker qu'un joueur ne remporte aucune manche, dans une finale d'au moins deux sessions, après que Steve Davis a remporté le Grand Prix de 1989 sur le score de 10 manches à 0.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Qualifications 
Ces rencontres se sont tenues du 17 au  au Barnsley Metrodome de Barnsley en Angleterre. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches.

Premier tour

Deuxième tour

Tableau final

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 142  Michael Georgiou
 140  Jordan Brown
 137, 116, 105, 102, 102  Yan Bingtao
 135  Barry Hawkins
 135  David Grace
 135, 108, 105  Scott Donaldson
 134, 132, 121, 102  Liang Wenbo
 134  Alfie Burden
 134  Chang Bingyu
 131, 129  Luo Honghao
 130, 116  Zhou Yuelong
 128, 100  Lyu Haotian
 127, 126, 105  Jak Jones
 125  Martin Gould
 124, 113  Luca Brecel
 123  Jack Lisowski
 120, 112  Xiao Guodong
 120  Mitchell Mann
 119  Michael White
 119  Stuart Bingham
 117, 102  Joe Perry
 115, 100  Neil Robertson
 115  Jimmy Robertson
 114, 114  Ryan Day
 113, 100  Robbie Williams
 113  Tom Ford
 112  Gary Wilson
 112  Thepchaiya Un-Nooh
 109, 107  Fergal O'Brien
 109  Tian Pengfei
 108  Lukas Kleckers
 106  Craig Steadman
 106  Dominic Dale
 105, 104, 102  Ding Junhui
 104, 101  Daniel Wells
 104  Mark King
 102  David Lilley
 102  Mei Xiwen
 101  Li Hang
 100  Chen Zifan
 100  Stephen Maguire

Pendant le tournoi 
 146, 124  Thepchaiya Un-Nooh
 136  Mark Selby
 131  Ding Junhui
 130  Michael Holt
 128, 115, 110, 109, 107, 104, 100  Neil Robertson
 121  Xiao Guodong
 113, 113, 100  Zhou Yuelong
 109  Scott Donaldson
 106, 105, 105, 104, 102  Gary Wilson
 104  Graeme Dott
 102, 100  Barry Hawkins
 102  Liang Wenbo
 102  Marco Fu

Notes et références

Voir aussi 
 Masters d'Europe 2018
 Masters d'Europe

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Masters d'Europe de snooker
Snooker en 2020
Saison 2019-2020 de snooker
Sport en Autriche en 2020
Sport en janvier 2020